Ива́н Я́ковлевич Я́ковлев:
 Яковлев, Иван Яковлевич (1728—1783) — русский архитектор.
 Яковлев, Иван Яковлевич (около 1650 — 1707) — один из первых организаторов судостроения в России.
 Яковлев, Иван Яковлевич (1848—1930) — чувашский просветитель, педагог.
 Яковлев, Иван Яковлевич (Иван Саламбек; 1906—1973) — чувашский писатель.